Campionato del mondo di scacchi FIDE 2004 – torneo ad eliminazione diretta vinto da Rustam Qosimjonov;
Campionato del mondo di scacchi classico 2004 – match tra Vladimir Kramnik e Péter Lékó, finito in parità (Kramnik conservò il titolo).